Werkwoord
 Aarden, het met een electriciteitgeleider verbinden aan de aarde
 Aarden (esoterie), in balans zijn met de natuur 

Meervoud
 Aarden, een groep onoplosbare vuurvaste stoffen

Bijvoeglijk naamwoord
 Aarden, gemaakt van aarde

Anders
 Ardres, historische Nederlandse naam van een plaats in Frankrijk
 Jacques Aarden (1914-1997), PPR-politicus